

Prénom 
Carmen est un prénom féminin espagnol.

Il ne provient pas du mot latin carmen (qui signifie « le poème » ou « le chant »), mais de la Vierge du Carmel (comme les prénoms , , , etc.). Il est fêté le 16 juillet.

 
 Carmen Sevilla, chanteuse, actrice, présentatrice et ballerine espagnole.

Variantes linguistiques 
 dans presque toutes les langues européennes : Carmen
 russe : Кармен
 chinois : 卡门
 ქართული (géorgien) : კარმენი

Popularité du nom 
Prénom rare en français, courant en espagnol, où l'on rencontre la variante Carmencita.

Il est plutôt utilisé dans le Sud de l'Espagne, en Andalousie, et peut parfois être rencontré au Portugal.

Personnages de fiction et œuvres d’art

Œuvres littéraires 
 Carmen, nouvelle de Prosper Mérimée, publiée en 1845 d'abord sous forme d'un feuilleton dans la Revue des deux Mondes, puis sous forme de livre en 1847.
 Carmen, poème de Théophile Gautier, publié en 1852 dans le recueil Émaux et Camées.

Ballets et opéras 
 Carmen et son toréro, ballet de Marius Petipa, créé à Madrid en 1845, basé sur la nouvelle de Prosper Mérimée qu'il a lue sous la forme feuilleton.
 Carmen, opéra de Georges Bizet, créé en 1875, inspiré de la nouvelle de Prosper Mérimée.
 María del Carmen, opéra d'Enrique Granados, créé à Madrid en 1898.
 Carmen, ballet de Roland Petit créé en 1949, basé sur l'opéra de Georges Bizet.
 Carmen Suite, ballet d'Alberto Alonso créé en 1967, musique de Rodion Shchedrin basée sur l'opéra de Georges Bizet.
 The Car Man, ballet de Matthew Bourne créé en 2001, conçu sur le modèle de West Side Story et inspiré par la Carmen Suite de Rodion Shchedrin.

Œuvres musicales 
 Fantaisie sur Carmen, pour violon, composée par Pablo de Sarasate en 1883.
 Carmen de España (Carmen d'Espagne) une copla composée par Quintero León et Quiroga et interprétée pour Carmen Sevilla, Rocío Jurado etc. en 1952.
 La chanson Carmen composée et interprétée par la chanteuse américaine Lana Del Rey sortie en 2012.
 La chanson Carmen composée par Georges Bizet, Stromae et Orelsan en 2013 et incluse dans l'album Racine carrée de Stromae. Le chanteur belge Stromae reprend dans son court métrage d'animation Carmen le célébrissime air de la Habanéra, composé par G. Bizet, le réinterprétant pour mettre en garde du mauvais usage des réseaux sociaux.

Cinéma 
 Carmen, film italien de Gerolamo Lo Savio sorti en 1909 
 Carmen, film américain de Lucius Henderson sorti en 1913
 Carmen, film américain de Stanner E.V. Taylor sorti en 1913
 Carmen, film américain de Cecil B. DeMille sorti en 1915
 Carmen, film américain de Raoul Walsh sorti en 1915
 Charlot joue Carmen (Burlesque on Carmen), film américain de Charlie Chaplin sorti en 1915, pastiche des films de Walsh et DeMille
 Carmen, film allemand d'Ernst Lubitsch, sorti en 1918
 Carmen, film de Jacques Feyder, sorti en 1926
 , film de Raoul Walsh, sorti en 1927
 Carmen, film de Christian-Jaque, sorti en 1945, avec Viviane Romance et Jean Marais
 Les Amours de Carmen, film de Charles Vidor, sorti en 1948, avec Rita Hayworth
 Carmen revient au pays, film de Keisuke Kinoshita, sorti en 1951 (premier film japonais en couleur)
 Carmen Jones, film de Otto Preminger, sorti en 1954
 Prénom Carmen, film de Jean-Luc Godard, sorti en 1983
 La Tragédie de Carmen, film de Peter Brook, sorti en 1983
 Carmen, film de Carlos Saura, sorti en 1983
 Carmen, film de Francesco Rosi, sorti en 1984
 Carmen on Ice, un film allemand sans dialogue de 1990 sur une chorégraphie pour patineurs artistiques.
 Carmen, film de Vicente Aranda, sorti en 2003
 Carmen de Khayelitsha (U-Carmen e-Khayelitsha), film sud-africain de Mark Dornford-May, sorti en 2005
 Car Men, film de Boris Paval Conen et du chorégraphe Jiri Kylian, sorti en 2006
 Carmen et Lola, film espagnol d'Arantxa Echevarría, sorti en 2018

Télévision 
 Carmen (1952), opéra filmé de Tyrone Guthrie, avec Risë Stevens
 Carmen (1960), opéra filmé de Göran Gentele, avec Kjerstin Dellert
 Carmen de Herbert von Karajan, (1967) avec Grace Bumbry
 Carmen (1980), opéra filmé de Pierre Badel, avec Teresa Berganza
 Carmen (1980), ballet filmé de Dirk Sanders, avec Zizi Jeanmaire
 Carmen (2004), opéra filmé avec Béatrice Uria Monzon.
 Carmen (2004), téléfilm de Jean-Pierre Limosin, avec Natacha Régnier et James Thierrée.
 Carmen (2011), téléfilm de Jacques Malaterre, avec Vicky Luengo et Bernard Blancan.

BD 
 Carmen Cru, bande dessinée de Lelong, éditée chez Fluide glacial.
 Carmen, bande dessinée de Georges Pichard, éditée par Albin Michel, en 1981.

Jeux vidéo 
 Carmen, persona d'Ann Takamaki dans le jeu vidéo Persona 5 sorti sur PS3 et PS4 en 2017.

Toponymes 

 Carmen, une ville de l'Oklahoma, aux États-Unis.
 Carmen, une île de Basse-Californie-du-Sud au Mexique dans le golfe de Californie.
 Villa del Carmen, une ville du département de Durazno en Uruguay.

 Carmen, une municipalité de la province d'Agusan du Nord aux Philippines.
 Carmen, une municipalité de l'île de Bohol aux Philippines.
 Carmen, une municipalité de la province de Cebu aux Philippines.
 Carmen, une municipalité de la province de Davao du Nord aux Philippines.
 Carmen (Cotabato).
 Carmen (Surigao du Sud).
 Del Carmen, une municipalité de la province de Surigao del Norte aux Philippines.

Administration 
 Carmen, moteur cartographique des DIREN pour la visualisation des données localisées environnementales.

Personnalités 

 Eric Carmen, chanteur américain.
 Jewel Carmen (1897-1984), actrice américaine.
 Julie Carmen (née en 1954), actrice américaine.
 Sybil Carmen (1896-1929), actrice américaine

Divers 
 carmen, nom des villas andalouses, dont les jardins fleuris ne sont séparés des rues que par de légers grillages, permettant leur observation.
 carmen (au pluriel carmina), un mot latin désignant un chant :
 Carmen Saliare
 Carmen Arvale
 Carmen Saeculare
 Carmen de Hastingae Proelio
 Carmina Burana
 Affaire William Whitelaw et Rosario del Carmen Barredo.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de titre
Homonymie de prénom
Prénom espagnol
Prénom féminin
Patronyme hispanique